Даттых () — село в Сунженском районе Республики Ингушетия.

Образует муниципальное образование сельское поселение Даттых как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на левом берегу реки Фортанга.

Ближайшие населённые пункты: село Мужичи на западе (менее 9 км по прямой), село Галашки на северо-западе (ближайшее по автодороге).

История 
Карабулакское селение Даттых основано в 1801 году и является родовым селением Булгучевых и Кориговых (Верхний Даттых) и Гандалоевых и Белхароевых (Нижний Даттых). На территории поселения сохранились остатки боевых башен представителей данных фамилий.

Основным промыслом жителей Даттыха в XIX веке была добыча соли, что способствовало благосостоянию и существенному политическому влиянию карабулаков на местные народы.

В начале 1851 года, чтобы наказать горцев за их дерзость, Слепцов собрал отряд, и двинул главную массу кавалерии под командою подполковника Мезенцева к аулу Даттых, издавна слывшему как гнездо самых отважных разбойников, а сам с пехотою и частью казаков направился к аулу Гандал-Басу в том же ущелье.

Начиная с 1859 года начинается выселение орстхойцев изо всех своих горных сёл — включая Даттых. Тогда же, на месте поселения была основана казачья станица — Датыхская.

в 1863 году согласно посемейным спискам в Даттыхе проживало 33 семьи, глава селения Гата Гамиргов.

В 1865 году все карабулаки были выселены из селения, и в числе мухаджиров ушли в Османскую Империю.

В 1875 году, с разрешения военного начальства, Даттых начали заселять горцы ингуши из Хамхинского и Цоринского обществ, арендовавших царскую казённую землю.

С 1944 по 1958 год, в период депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название — Ключевое.

Население 
Население села Даттых:

Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Сунженского района Ингушетии
Муниципальные образования Сунженского района Ингушетии
Сельские поселения Ингушетии